Nagai bezeichnet:
 Nagai, eine Stadt in der japanischen Präfektur Yamagata
 Nagai (Saitama), ein ehemaliges Dorf in der japanischen Präfektur Saitama
 Nagai (Hyōgo), ein ehemaliges Dorf in der japanischen Präfektur Hyōgo
 Nagai (Klan), eine Familie des japanischen Schwertadels
 das Nagai Stadium, ein Fußballstadion in Ōsaka
 Nagai (Meteorit), einen Meteoriten
 (33553) Nagai, einen Asteroiden des Hauptgürtels

Nagai ist der Familienname folgender Personen:
 Akio Nagai (* 1942), japanischer Karatemeister
 Atsushi Nagai (* 1974), japanischer Fußballspieler
 Eiichi Nagai (* um 1935), japanischer Badmintonspieler
 Erico Nagai (* 1947), japanische Schmuckdesignerin
 Gō Nagai (* 1945), japanischer Mangazeichner
 Hibiki Nagai (* 2000), japanischer Fußballspieler
 Hideaki Nagai (* 1983), japanischer Nordischer Kombinierer
 Hideki Nagai (* 1971), japanischer Fußballspieler
 Hitoshi Nagai (* 1951), japanischer Philosoph und Hochschullehrer
 Ichirō Nagai (1931–2014), japanischer Synchronsprecher
 Nagai Ikuko (1893–1983), japanische Opernsängerin
 Jordan Nagai (* 2000), US-amerikanischer Synchronsprecher
 Junji Nagai (* 1981), japanischer Biathlet
 Nagai Kafū (1879–1959), japanischer Schriftsteller
 Kazuma Nagai (* 1998), japanischer Fußballspieler 
 Kazumasa Nagai (* 1929), japanischer Plakatdesigner
 Kengo Nagai (* 1994), japanischer Fußballspieler
 Kenji Nagai (1957–2007), japanischer Photojournalist
 Kensuke Nagai (* 1989), japanischer Fußballspieler
 Kiyofumi Nagai (* 1983), japanischer Radsportler 
 Nagai Nagayoshi (1844–1929), japanischer Chemiker
 Nagai Naokatsu (1563–1625), Daimyō
 Nagai Naoyuki (1816–1896), japanischer Marineausbilder
 Paul Takashi Nagai (1908–1951), japanischer Radiologe, Autor und Überlebender des Atombombenabwurfs auf Nagasaki
 Ryō Nagai (* 1991), japanischer Fußballspieler
 Nagai Ryūtarō (1881–1944), japanischer Politiker
 Shunta Nagai (* 1982), japanischer Fußballspieler
 Sota Nagai (* 1999), japanischer Fußballspieler
 Nagai Tatsuo (1904–1990), japanischer Schriftsteller
 Nagai Uta (1819–1863), japanischer Samurai
 Yasutomo Nagai (1965–1995), japanischer Motorradrennfahrer
 Yoshikazu Nagai (* 1952), japanischer Fußballspieler
 Yūichirō Nagai (* 1979), japanischer Fußballspieler